De Serie B 2002/03 was de 71ste editie van de strijd op het tweede niveau van het Italiaanse profvoetbal. Er namen in totaal twintig teams deel aan de competitie, waarvan vier gepromoveerde uit de Serie C en vier gedegradeerde uit de Serie A (Hellas Verona, Lecce, Fiorentina en Venezia). 

De competitie begon op 31 augustus 2002 en eindigde op 7 juni 2003. In de 380 gespeelde competitiewedstrijden werd in totaal 901 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,37 doelpunt per wedstrijd. 

Aan het einde van het seizoen nam de Italiaanse voetbalbond een controversiële beslissing door de Serie B uit te breiden van 20 naar 24 clubs waardoor Genoa, Catania en Salernitana gered werden. Het door financiële problemen geplaagde Cosenza degradeerde wel naar de Serie C.

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met vijftien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Toeschouwers

Zie ook
Serie A 2002/03
Coppa Italia 2002/03

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 2002/03